Dead Reckoning (en español, navegación por estima), puede hacer referencia a:

 Navegación por estima, un concepto náutico;
 Navegación por estima, un concepto de robótica;
 Dead Reckoning o El día del juicio mortal, novela de Charlaine Harris;
 Dead Reckoning, álbum de Threshold.